Дейе:
 Дейе, Николя (1745—1834) — французский химик и фармацевт.
 Дейе – город в Швеции в коммуне Форсхага.
 Дейе – шведский хоккейный клуб из одноимённого города.